Крајтон има више значења:
 Крајтон (Мисури)
 Крајтон (Небраска)